Ольховцы () — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1505 человек. Почтовый индекс — 31615. Телефонный код — 3859. Занимает площадь 4,504 км². Код КОАТУУ — 6825286201.

Местный совет 
31615, Хмельницкая обл., Чемеровецкий р-н, с. Ольховцы, ул. Гагарина, 4

Известные уроженцы 
 Зильбер, Яков Зусьевич — журналист, первый ректор Свердловского коммунистического института журналистики.
 Починок, Макар Иванович (1921—1982) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 

 Ольховцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Чемеровецкого района